

Sportif 
Spyrídon Loúis fut vainqueur du marathon des premiers jeux olympiques modernes en 1896.

Saint catholique et orthodoxe 
 Spyridon de Trimythonte (+ vers 348), évêque à Chypre (12 décembre, reporté au 14 dans le rite latin).

Saints orthodoxes 
 Spyridon des Grottes de Kiev (), moine (31 octobre).
 Spyridon de Serbie (+ ), patriarche (15 juin).

Spyridon